Cagny (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Cagny (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia